Borda da Mata kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Borda da Mata (ort), Minas Gerais, 
 Borda da Mata (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar